McCollum ist der Familienname folgender Personen:

 Andy McCollum (* 1970), US-amerikanischer Footballspieler
 Betty McCollum (* 1954), US-amerikanische Politikerin
 Bill McCollum (* 1944), US-amerikanischer Politiker
 C. J. McCollum (* 1991), US-amerikanischer Basketballspieler
 Elmer McCollum (1879–1967), US-amerikanischer Biochemiker
 Michael McCollum (* 1946), US-amerikanischer Science-Fiction-Autor und Luftfahrtingenieur
 Parker McCollum (* 1992), US-amerikanischer Countrysänger
 Tom McCollum (* 1989), US-amerikanischer Eishockeytorwart

Orte in den Vereinigten Staaten:
 McCollum (Alabama)
 McCollum (Georgia)

Sonstiges:
 McCollum Peak, Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 MacCollum